Das Costa Del Sol Classic 1984 war ein einmalig ausgetragenes Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1984/85. Es wurde vom 20. bis zum 23. August 1984 im Hotel Las Palmeras im spanischen Fuengirola an der Costa del Sol ausgetragen. Sieger wurde der Nordire Dennis Taylor, der im Finale des nur durchschnittlich besetzten Turnieres den Engländer Mike Hallett mit 5:2 besiegte.

Preisgeld 
Da das Turnier keinen Sponsor hatte, hielt sich das Preisgeld mit nur insgesamt 2.850 Pfund Sterling in Grenzen.

Turnierverlauf 
Acht der 12 Teilnehmer, neben elf Profispielern auch der Amateur Tony Drago, starteten in der ersten Runde ins Turnier, die vier Sieger trafen dann im Viertelfinale auf das restliche Teilnehmerfeld.

Finale 
Der Nordire Dennis Taylor erwischte den besseren Start ins Endspiel und ging mit 2:0 in Führung, ehe der Engländer Mike Hallett zum 2:2 ausglich. Doch durch zwei weitere +50er-Breaks schaffte Taylor den Durchmarsch zum 5:2-Sieg.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden zwei Centurys von zwei Spielern gespielt.
  Joe Johnson: 105
  Dennis Taylor: 100

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in Andalusien
Fuengirola
Sport (Provinz Málaga)